Обухівський Валерій Вікторович — історик, краєзнавець та громадський діяч, відмінник народної освіти.
 Обухівський Олег Васильович (1980-2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища